Nouvelle Russie ou  peut faire référence à :
 la Nouvelle-Russie, une région historique de l'Empire russe (1721–1917), correspondant au sud de l'actuelle Ukraine ;
 le gouvernement de Nouvelle-Russie, division administrative de l'Empire russe de 1764 à 1783 et de 1796 à 1802.
 le Parti Nouvelle Russie, un parti politique fondé le  à Donetsk, dans l'Oblast de Donetsk (Est de Ukraine) ;
 la Nouvelle-Russie, un projet de confédération d'États sécessionnistes en Ukraine proclamé le , au cours de la guerre du Donbass.